Grupp A i världsmästerskapet i fotboll för damer 2023 spelas mellan den 20 och 30 juli 2023. Gruppen består av , ,  och . De två bästa lagen går vidare till åttondelsfinal.

Tabell

Matcher

Nya Zeeland mot Norge

{{Resultat med trupp|id=NZL-NOR
|nr       = 1
|bild     = 
|datum    = 20 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Eden Park
|spelplats= Auckland, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Filippinerna mot Schweiz

{{Resultat med trupp|id=PHI-SUI
|nr       = 3
|bild     = 
|datum    = 21 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Forsyth Barr Stadium
|spelplats= Dunedin, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Nya Zeeland mot Filippinerna

{{Resultat med trupp|id=NZL-PHI
|nr       = 17
|bild     = 
|datum    = 25 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Wellington Regional Stadium
|spelplats= Wellington, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Schweiz mot Norge

{{Resultat med trupp|id=SUI-NOR
|nr       = 18
|bild     = 
|datum    = 25 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Waikato Stadium
|spelplats= Hamilton, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Schweiz mot Nya Zeeland

{{Resultat med trupp|id=SUI-NZL
|nr       = 33
|bild     = 
|datum    = 30 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Forsyth Barr Stadium
|spelplats= Dunedin, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Norge mot Filippinerna

{{Resultat med trupp|id=NOR-PHI
|nr       = 34
|bild     = 
|datum    = 30 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Eden Park
|spelplats= Auckland, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Källor 
 Fifa.com

Världsmästerskapet i fotboll för damer 2023